Parasite Eve bezeichnet:
 Parasite Eve (Roman), einen Roman von Hideaki Sena
 Parasite Eve (Film), die Filmadaption von Masayuki Ochiai
 Parasite Eve (Computerspiel), die Computerspieladaption für die PlayStation